Тіппеліга 1995 — 51-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Титул чемпіона вчетверте поспіль здобув Русенборг.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Бранн взяв участь у Кубку володарів кубків 1996—1997 як фіналіст Кубку Норвегії 1995.
2. З клубу ВІФ було знято 2 очки.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Тіппеліга на soccerway 
 Тіппеліга на rsssf 

1995
Норвегія